155-мм самоходная пушка M40 () — самоходная артиллерийская установка США времён Второй мировой войны, класса самоходных гаубиц, средняя по массе. Известна также под прозвищем «Длинный Том» (), данным ей в войсках США. Разработана на шасси танка M4 «Шерман», выпускалась серийно с февраля по декабрь 1945 года. Всего было выпущено 418 экземпляров. M40 принимали ограниченное участие в боях в Северо-Западной Европе весной 1945 года. Впоследствии они широко применялись в Корейской войне. Помимо США, M40 также состояли на вооружении Великобритании и Франции до начала 1950-х годов.

Литература 
 R. P. Hunnicutt. Sherman. A history of the American Medium Tank. — Presidio, 1992. ISBN 0-89141-080-5

Ссылки 
 M40 на wwiivehicles.com

Самоходная артиллерия США периода Второй мировой войны
Самоходные гаубицы США
Самоходная артиллерия Корейской войны
Самоходная артиллерия Индокитайской войны
Самоходная артиллерия по алфавиту
Военная продукция PSC